Buxeuil kan syfta på:
 Buxeuil, Aube
 Buxeuil, Indre
 Buxeuil, Vienne